Лос Сеибос има више значења:

 Лос Сеибос (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Сеибос (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Сеибос (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Сеибос (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику